Oudercommissie (kinderopvang), een medezeggenschapsorgaan in de kinderopvang
Ouderraad, een inspraakorgaan binnen een school (NL)
Schoolraad, een inspraakorgaan binnen een school (BE)